

Geografia 
 Lei – comune della provincia di Nuoro
 Val di Lei – valle alpina della provincia di Sondrio percorsa dal Reno di Lei

Sigle 
 Lessico etimologico italiano

Cinema 
 Lei (Sie) – film tedesco del 1954 diretto da Rolf Thiele
 Lei – film italiano del 2002 diretto da Tonino De Bernardi
 Lei (Her) – film statunitense del 2013 diretto da Spike Jonze

Codici 
 LEI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Almería (Spagna)
 lei – codice ISO 639-3 della lingua lemio
LEI – Legal Entity Identifier codice di identificazione globale univoco per soggetti giuridici rilasciato da un’Unità Operativa Locale (Local Operating Unit – LOU) accreditata GLEIF.

Letteratura 
 Lei o La donna eterna (She) – romanzo di H. Rider Haggard del 1887
 Lei - romanzo di Mariapia Veladiano del 2017

Musica 
 Lei (non è per me)/Ma questa sera – singolo di Lucio Dalla del 1964
 Lei – canzone di Charles Aznavour del 1974
 Lei – singolo di Umberto Tozzi del 1994
 Lei – singolo di Gel del 2007
 Lei – singolo di Saverio Grandi e Gaetano Curreri del 2007

Persone
 Lei – profeta del VI secolo a.C. citato nel Libro di Mormon
 Lei – figlio di Helaman, profeta del I secolo d.C. citato nel Libro di Mormon
 Lei – comandante militare nefita, citato nel Libro di Mormon
 Kaylani Lei, pseudonimo di Ashley Spalding –attrice pornografica filippina naturalizzata statunitense
 Lorenza Lei – dirigente pubblico e giornalista italiana italiana

Televisione 
 Lei – rete televisiva a pagamento di Sky Italia

Altro 
 Lei – plurale del leu rumeno e del leu moldavo
 Lei Wulong – personaggio della serie di videogiochi Tekken
 Lei – tradizionale ghirlanda di fiori hawaiana

Altri progetti